Příjmení Bloudek nosí více osobností

 Bedřich Bloudek (1815–1875) — český důstojník a účastník slovenského povstání
 Jan Bloudek (* 1964) — český horolezec a předseda Českého horolezeckého svazu
 Jan Bloudek (architekt) — architekt
 Jaroslava Bloudková — akademická malířka
 Sandro Bloudek (* 1986) — slovinský fotbalista
 Stanko Bloudek (1890–1959) — slovinský sportovní funkcionář

jiné významy
 Bloudkova cena — slovinské nejvyšší státní sportovní vyznamenání
 Bloudkova plaketa — slovinské nižší sportovní vyznamenání
 Bloudkova velikanka — skokanský můstek v Planici

Reference

Externí odkazy